Ferri puede referirse a:

 Ferri, localidad de la Argentina;
 Baldassare Ferri (1610-1680), castrato italiano;
 Ciro Ferri (1634-1689]), pintor y escultor italiano;
 Augusto Ferri (1829-1895), pintor y escenógrafo italiano radicado en España;
 Enrico Ferri (1856-1929), abogado penalista italiano;
 Franco Ferri (?), cantante argentino;
 Alessandra Ferri (1963), bailarina italiana;
 Alejandro Ferri, personaje del cuento El congreso, de Jorge Luis Borges;
 ferry, tipo de embarcación de carga.